Onderdistrict in Indonesië
 Wonokerto (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonokerto (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Wonokerto (Karang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Wonokerto (Leksono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Wonokerto (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Wonokerto (Gucialit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Wonokerto (Kedunggalar), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Wonokerto (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Wonokerto (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Wonokerto (Tekung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Wonokerto (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Station in Indonesië
 Station Wonokerto, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java